Strickner ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Strickner (1863–1949), österreichischer Maler
 Daniel Strickner (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Franz Strickner  (1699–1738), österreichischer Steinmetzmeister und Bildhauer 
 Herbert Strickner (1911–1951), deutscher Polizeibeamter und SS-Führer
 Jakob Strickner (1915–1994), österreichischer Kommunalpolitiker, vormals führender Nationalsozialist

 Joseph Leopold Strickner (1744–1826), österreichischer Maler und Kupferstecher
 Mathias Strickner (1671–1724), österreichischer Steinmetzmeister und Bildhauer 
 Paul Strickner († 1695), österreichischer Steinmetzmeister und Bildhauer 

Siehe auch:
 Stricksner